Islam: és una religió abrahàmica i monoteista que representa el conjunt de creences dels musulmans.
 Fonamentalisme islàmic: és una ideologia política i religiosa, que està basada en una interpretació fonamentalista de l'islam.
 Islamisme polític, conjunt d'ideologies que mantenen que l'islam és alhora una religió i el fonament d'un sistema polític.